Schieren steht für:

 Schieren (Biologie), eine Methode zur Untersuchung von Eiern 
 Schieren (Kreis Segeberg), Gemeinde in Schleswig-Holstein, Deutschland
 Schieren (Luxemburg), Gemeinde im Kanton Diekirch, Luxemburg
 Forstgebiet im Landkreis Helmstedt

Schieren ist der Familienname folgender Personen:
 Jost Schieren (* 1963), deutscher Pädagoge, Hochschullehrer für Schulpädagogik
 Martin Schieren (1886–1956), deutscher Verwaltungsjurist und Abgeordneter (Christliche Volkspartei, Zentrum)
 Wolfgang Schieren (1927–1996), deutscher Versicherungsmanager und Vorstandsvorsitzender der Allianz AG